Podgorani est un toponyme qui peut désigner :
Podgorani, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Podgorani, une localité de Croatie située dans la municipalité de Brod Moravice, comitat de Primorje-Gorski Kotar.